Erik Sandegren kan syfta på:

* Erik Sandegren (1894–1989), svensk ämbetsman
 Erik Sandegren (1921–2006), svensk ingenjör